Journal of Applied Physics — англоязычный рецензируемый научный журнал, издаваемый Американским институтом физики с 1931 года.

В 2011 году журнал обладал импакт-фактором 2,168.

О журнале 
Журнал публикует статьи, посвящённые прикладным исследованиям в области физики.  Статьи появляются ежедневно в электронном виде на сайте и публикуются дважды в месяц в печатном варианте. В рамках журнала также издаётся серия «Applied Physics Reviews», публикуемая эпизодически без какой-либо периодичности.

Примечания

Ссылки 
 

Журналы Американского института физики
Журналы ВАК Минобрнауки России